

Aardrijkskunde 
 Sunrise (Alaska)
 Sunrise (Florida)

Bedrijven 
 Sunrise (bedrijf): Japans animestudio en -productiehuis
 Sunrise (telecom): Zwitsers telecommunicatiebedrijf
 Sunrise (resorts): Egyptische hotelketen
 Sunrise (limonadefabriek): voormalige frisdrankenfabriek uit Rotterdam

Media 
 Sunrise: A Song of Two Humans, een film uit 1927
 Sunrise (televisieprogramma), een Australisch televisieprogramma
 Sunrise (1997), een film uit 1997
 Sunrise (2014), een film uit 2014
 Sunrise (Ketil Bjørnstad), een muziekalbum
 Sunrise (Norah Jones), een nummer van Norah Jones
 Sunrise (Simply Red), een nummer van Simply Red

Muziek 
 Sunrise (band), Duitse popband